Сезон НБА 1968/1969 — стал 23-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Бостон Селтикс». В финале «Селтикс» победили в семи играх команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

На драфте НБА 1968 года под первым номером клубом «Сан-Диего Рокетс» был выбран центровой Элвин Хейз из университета Хьюстона. Под 2-м номером на том драфте был выбран Уэс Анселд.

С этого сезона стали выбирать символическую команду, составленную из лучших игроков обороны, так называемую сборную всех звёзд защиты НБА, а также самого ценного игрока финальной серии плей-офф НБА. В этом сезоне в ассоциации дебютировали две новые команды: «Милуоки Бакс» и «Финикс Санз».

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Уэс Анселд, Балтимор Буллетс
 Самый ценный игрок финала: Джерри Уэст, Лос-Анджелес Лейкерс
 Новичок года НБА: Уэс Анселд, Балтимор Буллетс
 Тренер года: Джин Шу, Балтимор Буллетс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Билли Каннингем
 Ф Элджин Бэйлор
 Ц Уэс Анселд
 З Эрл Монро
 З Оскар Робертсон

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Джон Хавличек
 Ф Дэйв Дебуше
 Ц Уиллис Рид
 З Хэл Грир
 З Джерри Уэст

 Сборная новичков НБА
 Уэс Анселд
 Элвин Хейз
 Билл Хьюитт
 Арт Харрис
 Гэри Грегор

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Дэйв Дебуше
 Нейт Термонд
 Билл Расселл
 Уолт Фрейзер
 Джерри Слоун

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Руди Ларуссо
 Сатч Сандерс
 Джон Хавличек
 Джерри Уэст
 Билл Бриджес

Ссылки 
 1968-69 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1968/1969